Gaetano Previati – pittore italiano
 Giancarlo Previati – attore italiano